Waltmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Waltmann (1661–1739) Abt des Klosters Liesborn
 Volker Waltmann (* 1968), deutscher Maître fromager affineur (Käseveredler)

Waltmann steht für:
 Ritter Waltmann von Sättelstätt, ein Heldengedicht